Pembroke Township peut désigner les lieux suivants :

Canada 
 Pembroke Township, un ancien township, actuellement intégré au township de  en Ontario.

Irlande 
 , un ancien township, actuellement intégré à la ville et au County borough de Dublin.

États-Unis 
 Pembroke Township du comté de Robeson en Caroline du Nord.
 Pembroke Township du comté de Kankakee dans l'Illinois.

Homonymie de townships